Deidesheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Deidesheimer (1804–1876), Kaufmann und Weingutsbesitzer
 Philip Deidesheimer (1832–1916), deutscher Bergbauingenieur

Siehe auch:
 Deidesheim